Instellingen
 Stadsbank van Lening (Amsterdam)
 Lommerd

Panden
 Bank van Lening ('s-Hertogenbosch)
 Bank van Lening (Haarlem)
 Stadsleenbank (Delft)

Zie ook
 Berg van Barmhartigheid (doorverwijspagina)